Gaillard (Haute-Savoie), een gemeente in Frankrijk
Émile Gaillard (1821-1902), Frans bankier
hôtel Gaillard, stadspaleis in Parijs
Claude-Ferdinand Gaillard (1834-1887), Frans beeldend kunstenaar
 Gabrielle Antille Gaillard (1944-), Zwitserse econome en hooglerares